Ел Комијензо има више значења:

 Ел Комијензо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Комијензо (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику